Allescheriella é um gênero de fungo pertencente à família Botryobasidiaceae.

Espécies 

{{Clade
| label1 = Botryobasidiaceae
| 1=

Botryobasidiaceae